sinfonia concertante (muziekstuk), type muziekstuk
 Sinfonia concertante (Kvandal), van de componist Johan Kvandal
 Sinfonia concertante (Prokofjev), van de componist Sergej Prokofjev
 Sinfonia concertante (Williamson), van de componist Malcolm Williamson
 Persistèncias, Sinfonia concertante van de componist Leonardo Balada
 Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest KV 364 in Es, van de componist Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia Concertante voor hobo, klarinet, hoorn en fagot KV 297b in Es, van de componist Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia Concertante voor viool, cello, hobo, fagot en orkest Hob. I/105 in B, van de componist Joseph Haydn
 82 sinfonie concertanti, van de componist Giuseppe Maria Gioacchino Cambini
 3 sinfonie concertanti, voor dwarsfluit, 2 klarinetten, hoorn en strijkorkest, van de componist Saverio Mercadante